Вэйчжоу () — многозначный китайский географический термин:

 Вэйчжоу — остров в Тонкинском заливе.
 Вэйчжоу — нефтегазовое месторождение в районе острова Вэйчжоу.
 Вэйчжоу — островной город с центром на острове Вэйчжоу, подчинённый городскому округу Бэйхай.
 Вэйчжоу — город в провинции Хэбэй.
 Вэйчжоу — город и административный центр в провинции Сычуань.